«Autrans» puede referirse a:

Geografía

Francia 
 Autrans, antigua comuna del departamento francés de Isère.
 Autrans-Méaudre-en-Vercors, Comuna nueva del departamento francés de Isère.